

Cours d'eau 
 L’Asopos de Béotie coule en Béotie.
 L’Asopos de Corinthie coule en Corinthie.
 L’Asopos de Thessalie coule en Thessalie. C'est une courte rivière qui prend sa source au mont Œta en Thessalie et se jette dans le golfe maliaque près des Thermopyles
 L’Asopos de Phrygie est un affluent du Lycos qui arrose la plaine de Laodicée (Denizli) en Turquie.

Toponymes 
 Asopos est une ville de Laconie.

Mythologie 
 Asopos est un dieu fleuve associé à l'Asopos béotien.

Cours d'eau en Grèce